Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1996./97.

2. ŽNL Međimurska

Istok

Zapad 

 Izvori: 
 Hajduk Brezje

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Đakovo 
Također kao 3. ŽNL NS Đakovo 

 Izvori:  
 "Sportske novosti", 24. lipnja 1997.

Poveznice 
 1. A HNL 1996./97.
 1. B HNL 1996./97.
 2. HNL 1996./97.
 3. HNL 1996./97.
 5. rang HNL-a 1996./97.
 6. rang HNL-a 1996./97.
 8. rang HNL-a 1996./97.
 Hrvatski nogometni kup 1996./97.

Izvori 

1996-97
 7